Гу́та () — деревня в Журавичском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси.

География

Расположение 
В 42 км на северо-восток от районного центра и железнодорожной станции Рогачёв (на линии Могилёв — Жлобин), 102 км от Гомеля.

Гидрография 
На реке Гутлянка (приток реки Днепр). В 250 м. на северо-запад возле р. Гутлянка расположен родник "Чернецова криница". Родник представляет собой небольшое озеро, в котором бьют два ключа; на укрепленном берегу имеется небольшая часовня.

Транспортная система 
Транспортные связи по просёлочной дороге, затем по шоссе Могилёв — Довск. Планировка состоит из дугообразной широтной улицы, к которой на севере присоединяется короткая улица. Застройка двусторонняя, деревянная, усадебного типа.

История 

Обнаруженный археологами курганный могильник XI—XIII веков (14 насыпей, в 1 км на восток от деревни) свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам известна с XVIII века как селение в Рогачёвском уезде Могилёвской губернии. По ревизии 1816 года в состав поместья Гута входили 2 деревни и фольварк с общим количеством 465 жителей. В 1824 году произошли волнения крестьян против притеснений владельца поместья помещика Борисевича. В 1858 году 17 дворов, 100 жителей. В 1860 году помещик владел здесь 2908 десятинами земли, винокуренным заводом, 4 трактирами, 3 мельницами, сукновальней и кирпичным заводом. С 1876 года работал сахарный завод. В 1902 году в поместье действовал конезавод.

В 1931 году жители вступили в колхоз. Во время Великой Отечественной войны каратели в 1943 году сожгли 12 дворов. В боях за деревню и окрестности погибли 60 советских солдат (похоронены в братской могиле, в 0,7 км на запад от деревни). Освобождена 24 ноября 1943 года. 36 жителей погибли на фронте. Согласно переписи 1959 года в составе колхоза «XXII партсъезд» (центр — деревня Хатовня).

Население

Численность 
2004 год — 39 хозяйств, 64 жителя.

Динамика 
 1816 год — 16 дворов, 91 житель.
 1858 год — 17 дворов, 100 жителей.
 1940 год — 104 двора, 397 жителей.
 1959 год — 467 жителей (согласно переписи).
 2004 год — 39 хозяйств, 64 жителя.

Известные уроженцы 
 Ф. Е. Жгиров — Герой Советского Союза, начальник штаба 221-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской Черниговской Краснознамённой стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта.
 В. Ю. Ткачёв — белорусский поэт.

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Рогачёвского района